Laserpitium atlanticum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Louis Marie Poiret. Laserpitium atlanticum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
atlanticum